Болошнево — село в составе Листвянского сельского поселения Рязанского района Рязанской области.

География 
Село находится на берегу реки Рака.

До недавнего времени через село проходила трасса М-5 «Урал» Москва-Самара, но в 2009 году был сдан в эксплуатацию объездной участок вокруг села, протяженностью 8,3 километра.

Название 
Происходит от татарского слова «болош» (дитя, дитятко). Вероятно, один из первых жителей, поселившихся на погосте был татарин по имени Болош, от которого и произошло название села.

История 
Село известно с XVI века. Во времена Ивана Грозного на месте села находился погост Загорье. Преображенская церковь в селе Болошнево (ранее Загорье) упоминается в приправочных книгах 1597 и 1598 годов. Позже здесь селились оставившие службу солдаты, крестьяне и мелкие ремеслиники, которые образовали село, одноимённое названию погоста — Загорье.

В «Списках населенных мест Российской империи», изданных в 1862 году упоминается второе название села — Загорье.

В 1880 году село упоминалось ещё с двойным наименованием — Болошнево тож Загорье. Но уже в 1906 году село и погост указывались раздельно. В настоящее время ведутся работы по восстановлению храма.

Население

Инфраструктура 
На месте бывшего дворянского имения расположен детский санаторий.

Известные уроженцы и жители 
В селе родился протоиерей Михаил Викторов, причисленный к лику святых как священномученик в 2006 году для общецерковного почитания.

Примечания

Литература 
 Мат-лы для ист.-стат. описания церкв. и приходов. — 1891. — № 20. — С. 934
 Левошин Н. Болошнево. // Приокская правда. — 1977. — 23 августа
 Синельникова Т. П. Болошнево. // РЭ. — Рязань, 1999. — Т. I. — С 120.

Населённые пункты Рязанского района (Рязанская область)